Маттей — итальянская фамилия.

Известные носители:
 Маттей, Алессандро (1744—1820) — куриальный кардинал.
 Маттей, Лоренцо Джироламо (1748—1833) — итальянский куриальный кардинал, доктор обоих прав.
 Маттей, Марио (1792—1870) — куриальный кардинал.
 Маттей, Тобайас Огастас (1858—1945) — британский пианист и музыкальный педагог.

См. также